Владимир Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Владимир Алексеевич (1798—1854) — член Северного общества, знакомый А. С. Пушкина.
 Мусин-Пушкин, Владимир Алексеевич (1868—1918) — член Государственного Совета, предводитель дворянства Черниговской губернии.
 Мусин-Пушкин, Владимир Владимирович (1870—1923) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Московской губернии.
 Мусин-Пушкин, Владимир Иванович (1830—1886) — шталмейстер двора, почетный московский мировой судья; брат генерал-адъютанта графа А. И. Мусина-Пушкина.